Wildbachgraben heißen folgende geographische Objekte:

 Wildbach (Laßnitz), linker Nebenfluss der Laßnitz, Steiermark (Name des Oberlaufs am Reinischkogel)
 Hofbauergraben, linker Nebenfluss der (Niederen) Laßnitz, Steiermark (Bereich Hebalm/Wildbachalm) 

Siehe auch: 
 Wildbach
 Wildgraben